Basil Harrington Soulsby (1864–1933), cartographe britannique
 Lucy Soulsby (1856-1927), directrice d'école britannique

Patronyme anglais